EV10 peut faire référence à :
 (39493) 1981 EV10, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 10, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV10.